Фила́стр — личное имя и фамилия:

 «Филастр, или Любовь лежит, истекая кровью» — трагикомедия Фрэнсиса Бомонта и Джона Флетчера, написанная ок. 1610 года и опубликованная в 1620-м.

 
  (1837, Брюссель — 1902) — французский морской офицер, дипломат и колониальный администратор, специалист по Дальнему Востоку, первый переводчик «Чжоу И» на французский язык. 

Династия французских художников:
 Филастр, Рене-Юманите (Philastre Fils, Филастр-сын; 21 апреля 1794 — после 1866?) — театральный художник, декоратор парижской Оперы. 
 Рене, Луи-Мишель (Philastre le Jeune, Филастр-младший; 1801—1857) — брат Рене Филастра, работал в Антверпене и Брюсселе, декоратор театра «Ла Монне».
 Рене, Луи (1823 — 22 сентября 1849, Мадрид) — старший сын Рене Филастра, выставлялся в Салоне.
 Филастр, Эжен (1828—1886) — младший сын Рене Филастра.

См. также 
 Филастрий

Примечания